The Hunting Party (1971), een Amerikaanse westernfilm uit 1971
The Hunting Party (2007), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 2007
The Hunting Party (album), een album van Linkin Park